Balder kan avse:

 Balder – en fornnordisk gud
 Balder (berg- och dalbana) – en åkattraktion på Liseberg
 Balder (namn) – ett nordiskt mansnamn
 Balder Viking – en svensk offshorefartyg och isbrytare
  – en ångkorvett i svenska flottan
 Fastighets AB Balder – ett börsnoterat fastighetsbolag
 4059 Balder – en asteroid
 Balder (färja) – tidigare kustartillerifärja, numera arbetsfärja

Geografi

Antarktis
 Balder (udde i Antarktis) – en udde

Grönland
 Balder Fjord – en fjord
 Balder Gletscher – en glaciär
 Balder Sø – en sjö

Se även
 Baldar Ghangak – flera
 Balders hage – flera